Die Formula Regional European Championship 2022 (offiziell Formula Regional European Championship by Alpine, co-organized by ACI Sport and Alpine, and certified by FIA 2022) war die vierte Saison der Formula Regional European Championship als FIA zertifizierte Formel-3-Rennserie. Es gab 20 Rennen in Europa. Die Saison begann am 23. April in Monza und endete am 31. Oktober in Scarperia e San Piero.

Änderungen 2022

Strecken 
Der Rennkalender umfasste zehn Rennwochenenden in sieben Ländern, welche quer über Europa verteilt waren. Von der vorherigen Saison wurde der Lauf in Cheste nicht übernommen, stattdessen gab es ein Rennwochenende in Mogyoród.

Teams 
Da das Zwölf-Team-Limit nicht angehoben wurde und sich eine große Anzahl an Teams für einen Platz in der Meisterschaft bewarben, mussten die Teams gewählt werden. Nicht mehr dabei war nach nur einjähriger Teilnahme JD Motorsport, neu hinzu kam das FIA-Formel-2- und FIA-Formel-3-Team Trident Racing; das italienische Team führte bereits im Vorfeld Testläufe mit den Rennwagen von JD Motorsport durch. Am 23. Februar 2022 wurde bekanntgegeben, dass das italienische Team Race Performance Motorsport den Platz vom portugiesischen Team DR Formula übernehmen würde.

Fahrer 
Der Vorjahresmeister Grégoire Saucy stieg nach dem Gewinn der Meisterschaft mit ART Grand Prix in die FIA-Formel-3-Meisterschaft auf.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F3 T-318, einen 1,8-Liter-Motor von Alpine und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
An zehn Wochenenden wurden jeweils zwei Rennen ausgetragen. Das Eröffnungsrennen in Monza, das in Imola und das in Scarperia e San Piero wurden als Hauptevent abgehalten, die übrigen Rennen fanden im Rahmenprogramm diverser anderer Rennserien statt. Der Lauf in Monte Carlo fand im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Formula Regional European Championship (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022